Pristavica – wieś w gminie Rogaška Slatina
 Pristavica – wieś w gminie Šentjernej